Schwerz ist der Name folgender Orte:

 Schwerz, Ort in Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Schwerz (Muldestausee), Ortsteil der Gemeinde Muldestausee in Sachsen-Anhalt
 Suarce (früher deutsch: Schwerz), Gemeinde im Département Territoire de Belfort in der Region Franche-Comté, Frankreich

Schwerz ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Nepomuk Hubert von Schwerz (1759–1844), deutscher Agrarwissenschaftler
Siehe auch:
 Friedrichsschwerz